

Cinema 
 Two Small Town Romeos – cortometraggio muto del 1916 diretto da Louis Chaudet
 Rival Romeos – film del 1928 diretto da Walt Disney
 Roman Romeos – cortometraggio muto del 1921 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
 Romeos – film del 2011 diretto da Sabine Bernardi
 Romeos and Jolly Juliets – cortometraggio muto del 1919 sceneggiato e diretto da William H. Watson

Altro 
 Los Romeos – band pop punk spagnola formatasi a Castellón nel 1988